Le parcours arabe du Club africain, club omnisports tunisien basé à Tunis et fondé en 1920, compte sept participations à la Ligue des champions arabes (un titre) et une participation à la coupe arabe des vainqueurs de coupe (un titre).

Mise à jour le

Championnat arabe des clubs 
Ligue des champions arabes 1988 : Finaliste

Qualification

Groupe 1

Ligue des champions arabes 1997 : Vainqueur

Groupe 1

Ligue des champions arabes 1998 : Phase de groupe

Groupe 2

Ligue des champions arabes 2002 : Finaliste
1 Tour
Groupe 4

2 Tour
Groupe 2

Ligue des champions arabes 2005 : Phase de groupe

Groupe C

Ligue des champions arabes 2006 : Huitièmes de finale

Ligue des champions arabes 2007 : Deuxième tour

Championnat arabe des clubs 2018 : Deuxième tour préliminaires

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- 
!width=185|Équipe
!width=20|Pts
!width=20|J
!width=20|G
!width=20|N
!width=20|P
!width=20|+
!width=20|-
!width=20|Diff
|- bgcolor=ccffcc
|align=left|1.  Nejmeh SC
|9|| 3 || 3 || 0 || 0 || 7 || 1 || +6
|-
|align=left|2.  Club africain|4|| 3 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4 || 0
|- 
|align=left|3.  ASAC Concorde
|3|| 3 || 1 || 0 || 2 || 4 || 7 || -3
|- 
|align=left|4.  Al Faisaly
|1|| 3 || 0 || 1 || 2 || 4 || 7 || -3
|}

 Coupe arabe des vainqueurs de coupe 
Coupe arabe des vainqueurs de coupe 1995 : VainqueurGroupe 2'''

Notes et références 

Club africain (football)